Lindsey Black (nasceu em 2 de Fevereiro de 1992) é a substituta de Demi Lovato na microsérie do Disney Channel As the Bell Rings. Ela interpreta Lexi.

Filmografia 
 As the Bell Rings - Lexi (2ª Temporada)
 Life Bites - Piloto

Atores dos Estados Unidos